Oberbachern ist der Ortsname von

 Oberbachern (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Oberbachern (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Oberbachem